Такмичење у маратону у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 12. августа улицама Берлина.

Маратонска трка није била на програму претходног Европског првенства у Амстердаму 2016.

Земље учеснице 
Учествовало је 56 такмичарки из 20 земаља.

  (5)
  (3)
  (3)
  (4)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (5)
  (4)
  (1)
  (2)
  (4)
  (1)
  (3)
  (4)
  (5)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских маратонки 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2018.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 12. августа 2018. године у 9:05.

Пролазна времена

Екипни резултати 
Екипни резултати се рачунају у Европском купу у маратону 2018. Из сваке екипе се бодују по три првопласиране такмичарке

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Маратон на Европском првенству у атлетици на отвореном